Hope:
 Hope (программирование) — язык программирования.
  () Ltd. — британская компания, крупный производитель велосипедного оборудования.
 «Hope» (Mars Hope Probe, араб. Аль-Амаль) — автоматическая межпланетная станция, отправленная ОАЭ в 2020 г. к Марсу в рамках программы Emirates Mars Mission.
 Hope (альбом) — студийный музыкальный альбом группы Swallow the Sun.
 «Hope» — песня американского рэпера и певца XXXTentacion.

См. также

Примечания